Женская сборная Японии по футболу Надэсико Дзяпан () представляет Японию на международных соревнованиях, управляется Японской футбольной ассоциацией (JFA). Единственная азиатская сборная, становившаяся чемпионом мира. Серебряный призёр Олимпиады 2012 года.

История

70 — 80-е годы 
В 1970-х годах женский футбол начал набирать популярность в Японии. Число команд увеличивалось и в различных регионах страны проводились свои чемпионаты. В 1980 году впервые был проведён национальный чемпионат, известный также как Кубок Императрицы.

В 1981 году первый матч в своей истории провела национальная сборная. Игра против сборной Тайваня прошла в Гонконге и завершилась поражением со счётом 0:1. После этого под флагом национальной команды свои матчи проводили сборные различных региональных лиг.

В 1986 году на пост главного тренера сборной был назначен Рёхэй Судзуки, под руководством которого сборная действительно стала национальной. В 1989 году была основана профессиональная «Л.Лига».

В 1991 году сборная Японии заняла второе место на Кубке Азии и получила право участвовать в первом чемпионате мира. На чемпионате мира сборная проиграла все три матча и заняла последнее место в группе.

В 1995 году сборная вновь пробилась на чемпионат мира, проходивший в Швеции. 7 июня 1995 года японки одержали первую победу на мировом первенстве — со счётом 2:1 была обыграна сборная Бразилии. В 1/4 финала Япония проиграла команде США.

В 1996 году сборная приняла участие в Олимпиаде в Атланте.

Кризис и возрождение 
В 1999 году сборная неудачно выступила на чемпионате мира, а также не сумела квалифицироваться на Олимпиаду 2000. За этим последовало снижение интереса к футболу и сокращение числа команд «Л.Лиги».

В 2002 году на пост главного тренера сборной был приглашён Эйдзи Уэда, под руководством которого результаты начали улучшаться. Посещаемость стадионов оставалась не очень высокой, но рейтинг телевизионных трансляций начал расти.

В 2003 году команда выступила на чемпионате мира, заняв третье место в группе, одержав одну победу (6:0 над Аргентиной).

В 2004 году команда пробилась на Олимпиаду в Афинах, где дошла до 1/4 финала.

Для повышения интереса к сборной, футбольная ассоциация объявила конкурс для выбора прозвища команды. 7 июля 2004 года было объявлено, что официальным прозвищем команды станет Nadeshiko (), что является отсылкой к понятию Ямато-надэсико.

Следующий чемпионат мира также завершился для сборной неудачно — третьим местом в групповом турнире.

Золотой век

Чемпионат мира 2011 

В 2010 году Япония заняла третье место на Кубке Азии и вновь получила право на участие в чемпионате мира, который стал для команды триумфальным.

Групповой турнир команда начала с победы над Новой Зеландией со счётом 2:1. Во втором туре со счётом 4:0 была разгромлена Мексика, а Хомарэ Сава оформила хет-трик. В последнем матче группового турнира японки проиграли Англии со счётом 0:2, заняв второе место в группе и выйдя в плей-офф.

В 1/4 финала Япония в овертайме вырвала победу со счётом 1:0 у действующих чемпионок мира и хозяек турнира — команды Германии. Победный мяч на 108-й минуте забила Карина Маруяма. В 1/2 финала была обыграна сборная Швеции — 3:1. В финале японки встретились со сборной США. Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время команды также обменялись голами и встреча завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались представительницы Азии, одержавшие победу со счётом 3:1.

Лидер сборной Хомарэ Сава получила «Золотую бутсу» как лучший бомбардир чемпионата, а также приз лучшему игроку турнира.

Летние Олимпийские игры 2012 
Спустя шесть месяцев после триумфа на мировом чемпионате, в сентябре 2011 года, японки заняли первое место в квалификационном турнире к Олимпиаде.

В групповом турнире была обыграна команда Канады, матчи с командами Швеции и ЮАР завершились вничью.

В 1/4 финала Япония выбила Бразилию (2:0), а в полуфинале одержала победу со счётом 2:1 над Францией. Финал на стадионе «Уэмбли» завершился победой сборной США со счётом 2:1, дубль сделала Карли Ллойд. Япония стала серебряным призёром.

Кубок Азии 2014 
В 2014 году Япония выиграла ещё один трофей, впервые в своей истории выиграв Кубок Азии. На групповой стадии турнира были разгромлены Вьетнам и Иордания, игра против Австралии завершилась ничьей.

В полуфинале в дополнительное время была обыграна команда Китая, а в финале со счётом 1:0 — Австралия. Победный мяч записала на свой счёт Адзуса Ивасимидзу.

Чемпионат мира по футболу 2015 
Защиту титула на чемпионате мира в Канаде, сборная Японии начала с победы над Швейцарией со счётом 1:0. Затем были обыграны Камерун и Эквадор (2:1 и 1:0, соответственно).

В 1/8 финала была одержана победа над Нидерландами со счётом 2:1. В 1/4 финала благодаря голу Маны Ивабути японки обыграли Австралию (1:0). В драматичном полуфинале Япония переиграла Англию со счётом 2:1. Победный мяч на второй добавленной минуте в свои ворота забила Лора Бассетт. В финале, как и в 2011 году, японки встретились с командой США. На этот раз американки оказались сильнее, одержав победу со счётом 5:2.

Защитница сборной Саори Ариёси вошла в символическую сборную чемпионата.

Последние результаты и предстоящие матчи

2022

2023

История выступлений на международных турнирах

Кубки Азии

Азиатские игры

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Чемпионаты Восточной Азии

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были вызваны на товарищеские игры против сборных Англии и Испании, которые состоялись 11 и 15 ноября 2022 года соответственно.

 Игры и голы приведены по состоянию на 16 ноября 2022 года:

Рекордсмены

Тренерский штаб 
.

Главные тренеры 

  Рёхэи Судзуки (1986—1989)
  Тамоцу Судзуки (1989—1996, 1999)
  Сатоси Мияути (1997—1999)
  Синобу Икеда (2000—2001)
  Эйдзи Уэда (2002—2004)
  Хироси Охаси (2004—2008)
  Норио Сасаки (2008—2016)
  Асако Такакура (2016—2021)
  Футоши Икеда (2021 — )

Примечания

См. также 
 Список игроков женской сборной Японии по футболу

Ссылки 

 

Япония
Женский футбол в Японии
Женская сборная Японии по футболу